Schuldenkrise steht für:

 Verschuldungskrise, Zahlungsverpflichtungen aus Verschuldungen können derzeit nicht erfüllt werden
 Überschuldung, Schulden können nicht mehr aus eigenen Mitteln getilgt werden

historische Ereignisse:
 Dänische Schuldenkrise 1810–1813, siehe Dänischer Staatsbankrott von 1813
 Österreichische Schuldenkrise 1811/12, siehe Österreichischer Staatsbankrott von 1811

 Lateinamerikanische Schuldenkrise ab den 1970er Jahren, siehe Lateinamerikanische Schuldenkrise
 Mexikanische Schulden- und Währungskrise 1994/95, siehe Tequila-Krise
 Russische Schuldenkrise 1998/99, siehe Russlandkrise
 Argentinische Schuldenkrise 2001/02, siehe Argentinien-Krise
 Europäische Schuldenkrisen ab 2009, siehe Eurokrise
 Griechische Schuldenkrise ab 2009/10, siehe Griechische Staatsschuldenkrise ab 2010

Siehe auch:
 Hochverschuldete Entwicklungsländer
 Staatsbankrott als Ergebnis von Schuldenkrisen
 Weltwirtschaftskrise ab 2007
 Finanzkrise
 Finanzkrise ab 2007